Unity Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Rowan en Caroline du Nord.
 Unity Township du comté de Piatt dans l'Illinois.
  du comté de Columbiana en Ohio.
  du comté de Westmoreland en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships